Пино-дель-Оро () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-дель-Пан. Занимает площадь 30 км². Население — 202 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 45 км.

Покровителями города считаются святой Хуан и богоматерь де ла Мерсед.

Население

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Саморы
Муниципалитеты Саморы